Гилёвка — село в Завьяловском районе Алтайского края России. Центр Гилёвского сельсовета.

География 
Расположено на западе Алтайского края, в восточной части Завьяловского района, примерно в 187 км западнее краевого центра — города Барнаула — и 13 км западнее районного центра — села Завьялово. В селе 14 улиц и 5 переулков. Высота над уровнем моря центра населённого пункта — 161 м.

История 
Основано в 1772 году. В 1928 году состояло из 503 хозяйств, основное население — русские. Центр Гилёвского сельсовета Завьяловского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Завьяловского района (Алтайский край)